Abaixo está a lista de todas as vencedoras nacionais nas cinco principais franquias de concursos mundiais de beleza feminina, o chamado Big 5 (classificação do site especializado Missosology).

Miss Brasil (Universo) 

 Em negrito as candidatas que venceram a disputa internacional

Estado com mais coroas  
 O Rio Grande do Sul () detém quatorze títulos no total de mais de  sessenta anos de participação.

Observações 

 Em 2002: Coroada após a desclassificação de Joseane Oliveira, pelo fato de ela ter se casado em 1998.
 Em 1974: Assumiu após a renúncia de Sandra Guimarães. O título não entra na contagem de vitórias do Estado do Rio Grande do Sul.
 Em 1967: Assumiu após a renúncia de Carmen Ramasco. O título não entra na contagem de vitórias do Estado do Paraná.
 Em 1961: Assumiu após a renúncia de Staël Abelha. O título não entra na contagem de vitórias do Estado do Rio Grande do Sul.

Miss Brasil (Mundo) 

 Em negrito, a candidata que venceu sua disputa internacional.

Estados com mais coroas 

 O Rio Grande do Sul (), detém treze títulos em mais de cinquenta anos de participação.

Miss Brasil (Turismo) 

 Em negrito as candidatas que venceram a disputa internacional

Miss Brasil (Internacional) 

Notas:

 Em 2018 Stephanie substituiu a vencedora do concurso Miss Brasil Beleza Internacional 2018, Fernanda Recht, que havia passado da idade limite para ir ao Miss Internacional.
 Em negrito, a candidata que venceu sua disputa internacional.

Estado campeão 
 São Paulo () detém onze títulos em mais de cinquenta anos de participação.

Miss Brasil Earth

Ligações externas
Missosology

Misses
!